Клоссовский — фамилия. Известные носители:

 Клоссовский, Александр Викентьевич (1846—1917) — русский метеоролог, геофизик
 Клоссовский, Иван Александрович (1857 — после 1915) — русский педагог, директор Кишиневской гимназии

Примечания